Surface Mount Technology – montaż powierzchniowy
 Sequential Manual Transmission – sekwencyjna ręczna skrzynia biegów
 Simultaneous Multi-Threading – wielowątkowość współbieżna, technika stosowana w procesorach